Мондюро́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 40 км на північ від Тулузи, 50 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 173 осіб у працездатному віці (15-64 років) 141 була активна, 32 — неактивні (показник активності 81,5%, у 1999 році було 67,8%). З 141 активної працювали 124 особи (60 чоловіків та 64 жінки), безробітних було 17 (8 чоловіків та 9 жінок). Серед 32 неактивних 6 осіб було учнями чи студентами, 15 — пенсіонерами, 11 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 322,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мондюросс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн